

Топоніми 
Мотосу (Ґіфу) — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
Повіт Мотосу — повіт в Японії, у префектурі Ґіфу.
Озеро Мотосу — озеро в Японії, у префектурі Яманасі. Одне з п'яти озер Фудзі.